Nicholas Seagrave ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Seagrave, 1. Baron Seagrave (um 1238–1295), englischer Militär und Adliger
 Nicholas Seagrave, 1. Baron Seagrave (of Barton Segrave and Stowe) († 1321), englischer Adliger